Лопик () — община в Нидерландах, в провинции Утрехт. Самой большой деревней общины является одноимённая деревня Лопик с населением около 8 000 человек.

География 
Территория общины занимает 78,98 км², из которых 75,57 км² — суша и 3,41 км² — водная поверхность.

Население

Образование 
В настоящее время в Лопике одиннадцать учебных заведений, все начальные школы. Семь из этих начальных школ протестантские, три католические и одна публичная (нерелигиозная).

Примечания